James Thomas « Jim » Dauterive est un producteur, scénariste et acteur de doublage américain principalement connu pour avoir travaillé sur les séries, Les rois du Texas et Bob's Burgers.

Liens externes 

 Jim Dauterive sur Internet Movie Database (site en anglais)
 Jim Dauterive sur Allociné

Acteur de doublage
Producteur américain d'animation
Scénariste américain de cinéma